är det japanska namnet som kan syfta på:
 Kirby (spelserie) – en datorspelsserie av Nintendo
 Kirby's Dream Land – det första spelet i serien
 Kirby: Right Back at Ya! – en anime baserad på datorspelen
 Kirby (spelfigur) – den titulära protagonisten i serien

Se även 
 Lista över Kirby-media